La Národní basketbalová liga 2016-2017 è stata la 25ª edizione del massimo campionato ceco di pallacanestro maschile. Il titolo è andato per il 14º anno consecutivo al ČEZ Nymburk.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017